В 2011 году Азербайджан принял участие в конкурсе песни Евровидение в 4-й раз. Мероприятие состоялось в немецком городе Дюссельдорф. Страну представляли певцы Ell и Nikki с песней «Running Scared».

Евровидение 
Азербайджан выступает в первом полуфинале. В результате жеребьёвки стало известно, что Ell и Nikki выйдут на сцену конкурса под номером 18. Нигяр Джамал жила со своим мужем в Англии и в совершенстве знает английский, а Эльдар Касимов знает несколько языков : английский, русский, азербайджанский, турецкий, немецкий и французский

Национальный отбор 
Из примерно 60 кандидатов, в январе 2011 года было отобрано 5 финалистов:
 Нигяр Джамал
 Айнишан Гулиева
 Ильгара Ибрагимова
 Эльдар Гасымов
 Ильхама Гасымова

По итогам финала отборочного тура, прошедшего 11 февраля 2011, право представлять Азербайджан на Евровидении получили Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал.

Финал

Выступление 
В финале Евровидения 2011 Азербайджан одержал победу, набрав 221 балл. Это первая победа Азербайджана на Евровидении.

Голосование

Полуфинал 
Азербайджан участвовал в первом полуфинале. Максимальное количество баллов Азербайджану отдали Грузия и Турция. Азербайджан, в свою очередь, отдал 12 баллов Турции, 10 баллов — Греция, а 8 баллов — Грузии. В результате, Азербайджан, заняв второе место, вышел в финал.

Финал 
В финале конкурса Азербайджан объявлял результаты голосования под 20-м номером, после Германии. В роли «глашатая» от Азербайджана выступила певица Сафура, представлявшая свою страну на «Евровидении 2010». Так, 12 баллов Азербайджан отдал Украине, 10 баллов — Грузии, а 8 баллов — Греции.

За Азербайджан проголосовало 30 стран, 12 стран не отдали Азербайджану ни одного голоса. Максимальное же количество баллов (12) Азербайджану дали только Россия (она объявляла первой голоса), Турция и Мальта. Тем не менее, дуэт Ell & Nikki, набрав 221 балл, стал победителем конкурса.

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Eurovision Azerbaijan 
 ITV
 Ell & Nikki: Azerbaijan Eurovision 2011

Страны на «Евровидении-2011»